Franco Bottari (1925-1988) est un réalisateur, chef décorateur et scénariste italien né en 1925 à Caserte.
Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775) est un scientifique florentin, et garde de la bibliothèque du Vatican.